Mirabellesi – abitanti di Mirabella Imbaccari
Mirabellesi – abitanti di Mirabello (Terre del Reno)
Mirabellesi – abitanti di Mirabello Monferrato
Mirabellesi – abitanti di Mirabello Sannitico